1908 — одна́ ты́сяча девятьсо́т во́семь — может означать:

 1908 — натуральное число между 1907 и 1909.
 1908 год — високосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1908 —

В литературе 
 1908 год в литературе

В искусстве 
 1908 год в кино
 1908 год в театре

В музыке 
 1908 год в музыке

В науке 
 1908 год в науке

На транспорте 
 1908 год в истории общественного транспорта